Бахшиев — фамилия. Известные носители:

 Бахшиев, Миши Юсупович (1910—1972) — горско-еврейский писатель.
 Бахшиев, Эльмар (род. 1980) — азербайджанский футболист.